Polanc ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Polanc (* 1978), deutscher Tänzer
 Jan Polanc (* 1992), slowenischer Straßenradrennfahrer